Campionatul European de handbal feminin este competiția oficială pentru echipele naționale de handbal feminin de senioare din Europa și are loc o dată la doi ani. Pe lângă încoronarea campioanelor europene, turneul servește și ca turneu de calificare pentru Jocurile Olimpice și Campionatul Mondial. Până în decembrie 2022, singurele echipe care au câștigat vreodată campionatul sunt Norvegia (de nouă ori), Danemarca (de trei ori), Ungaria, Muntenegru și Franța (fiecare o dată).

Istorie 
În anul 1946, Federația Internațională de Handbal a fost fondată de opt națiuni europene și, deși la Campionatele Mondiale au participat și națiuni non-europene, medaliile au fost întotdeauna luate de națiunile europene. Federația Europeană de Handbal a fost fondată în 1991. În același timp (1995), Campionatul Mondial a fost schimbat de la un eveniment cvadrienal la unul bianual, iar Federația Europeană de Handbal a început acum propriul campionat - care a acționat, de asemenea, ca unul de calificare regională pentru Campionatul Mondial. Turneul va fi extins la 24 de echipe în 2024, urmând să aibă loc în Austria, Ungaria și Elveția.

Clasament

Top Medalii

Finale

Țară gazdă

Golgheteri

Top marcatoare din toate timpurile

Vezi și 
 Campionatul European de Handbal Masculin

Campionatul European de Handbal Feminin pentru Junioare
Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Junioare

 Campionatul Mondial de Handbal Feminin
 Campionatul Mondial de Handbal Masculin

 Campionatul Pan American de Handbal Feminin
 Campionatul Pan American de Handbal Masculin

 Campionatul de Handbal Feminin din Africa
 Campionatul de Handbal Masculin din Africa

 Campionatul de Handbal Feminin din Asia
 Campionatul de Handbal Masculin din Asia

Legături externe 
 Site oficial

Competiții de handbal
Campionate Europene